Игор Будиша (; 23 сентября 1977, Осиек, СР Хорватия, СФРЮ) — хорватский футболист, центральный защитник.

Карьера 
Выступал за разные клубы из шести стран — Хорватии, Германии, Венгрии, Греции, России и Китая.

Воспитанник футбольного клуба «Осиек», там же начал профессиональную карьеру. Далее выступал на родине за клубы «Кроациа» и «Марсония».

В 2000 году присоединился к немецкому клубу «Айнтрахт» (Трир), выступавшему в Региональной лиге-«Юг». Затем выступал за клубы Второй Бундеслиги «Саарбрюккен» и «Швайнфурт 05».

В 2002 году играл за «Залаэгерсег» в Высшем дивизионе Венгрии. Вскоре перебрался в Грецию где выступал за «Панахаики» и «Шкода Ксанти».

В 2004 году вернулся в «Айнтрахт» (Трир), который поднялся во Вторую Бундеслигу.

В 2005—2006 гг. игрок ярославского «Шинника», в РФПЛ провёл 28 игр, забил 2 мяча. После вылета «Шинника» в первый дивизион Будиша отправился в Китай, где защищал цвета клубов «Циндао Чжуннэн» и «Цзянсу Сайнти».

В 2009 году, после почти десятилетней карьеры за рубежом, вернулся в Хорватию. Сначала выступал за клубы Высшего дивизиона — «Шибеник» и «Сплит», затем рангом ниже — «Олимпия» (Осиек), «Торпедо» (Кушевац) и «Металац» (Осиек).

После завершения карьеры игрока приступил к тренерской деятельности.

Ссылки 
 
 
 Glas Slavonije:Uloga trenera Metalca bit će mi golemo iskustvo

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Марсония»
Игроки ФК «Айнтрахт» Трир
Игроки ФК «Саарбрюккен»
Игроки ФК «Швайнфурт 05»
Игроки ФК «Залаэгерсег»
Игроки ФК «Панахаики»
Игроки ФК «Ксанти»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Циндао Чжуннэн»
Игроки ФК «Цзянсу Сунин»
Игроки ФК «Шибеник»
Игроки ФК «Сплит»